Сингл — многозначное слово:
 Сингл — музыкальный релиз.
 Сингл — тип звукоснимателей.